Como Ama Una Mujer — п'ятий студійний альбом співачки Дженніфер Лопес. Виданий 27 березня 2007 року лейблом Epic.

Список композицій

Посилання 
 JenniferLopezOnline.com Офіційний сайт співачки

Альбоми Дженніфер Лопес
Музичні альбоми 2007
Альбоми Epic Records